Роберт Фрэнсис «Бобби» Уонзер (; 4 июня 1921, Бруклин, Нью-Йорк — 23 января 2016, Питтсфорд, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и разыгрывающего защитника. Учился в университете Сетон-Холл, в 1948 году был выбран на драфте НБА под 10-м номером командой «Рочестер Роялз» и всю свою спортивную карьеру провёл в этом клубе. Всего в НБА провёл 9 сезонов. В сезоне 1950/51 Уонзер стал чемпионом НБА в составе «Роялз». Пять раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1952—1956). Три раза включался во 2-ю сборную всех звёзд НБА (1952—1954). В 1987 году был включён в Зал славы баскетбола. Всего за карьеру в НБА сыграл 568 игр, в которых набрал 6924 очка (в среднем 12,2 за игру), сделал 1979 подборов и 1830 передач.

Уонзер стал первым игроком, перешагнувшим отметку в 90 % попаданий с линии штрафного броска (90,4) в сезоне 1951/52.

Карьера тренера 
Последние два сезона в качестве игрока Уонзер был играющим тренером родной команды «Рочестер Роялз» (1955—1957), а после завершения профессиональной карьеры проработал в «Роялз» на должности главного тренера ещё в течение двух сезонов (1957—1959), однако к тому моменту клуб уже стал называться «Цинциннати Роялз».

В сезоне 1957/58 в «Цинциннати» подобрался добротный коллектив, однако в марте 1958 года лидеры команды Дик Рикеттс и Морис Стоукс получили тяжёлые травмы в результате чего после окончания первенства оба были вынуждены уйти из баскетбола, хотя им обоим было всего по 24 года. Риккеттс позднее увлёкся бейсболом, а Стоукс после потери сознания перенёс приступ, затем впал в кому и, наконец, был парализован, врачи позднее поставили ему диагноз — посттравматическая энцефалопатия, что привело к нарушению функций мозга. Это стало тяжёлым ударом для молодого тренера, поэтому, проведя в следующем сезоне у руля команды всего 18 игр, Уонзер покинул клуб.

Позднее он тренировал команду Сент-Джон Фишер колледжа из города Питтсфорд (округ Монро в штате Нью-Йорк), что в восьми милях от Рочестера.

В 1957 году назначался на должность главного тренера матча всех звёзд НБА в команду Запада.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Рочестер Роялз»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Сакраменто Кингз»
Члены Зала славы баскетбола